Esta é uma lista de canções de autoria ou co-autoria do cantor e compositor pop Michael Jackson.

 CHEATER

Álbum: Michael Jackson: The Ultimate Collection

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 CHEAT ON YOU

Autor: Michael Jackson, Daron Jones, Michael Keith

Publicado por: EMI Blackwood Music, Inc./Lil Lu Lu Publishing/Mijac Music/Undeas Music

 CHILDHOOD (THEME FROM FREE WILLY 2)

Álbum: HIStory - Past, Present and Future, Book 1

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Warner-Tamerlane Publishing Co./Mijac Music

 CHILDREN'S HOLIDAY

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 CREEP INN

Autor: Johnta Austin, Brandon Casey, Brian Casey, Bryan Cox, Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 DANCE ON THE CEILING

Autor: Nick Pike, Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 DANGEROUS

Álbum: Dangerous

Autor: Michael Jackson, Teddy Riley

Publicado por: Mijac Music

 DESCENDING ANGELS

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 DESTINY

Autor: Marlon Jackson, Michael Jackson, Sigmund Jackson, Steven Jackson, Tito Jackson

Publicado por: Peacock Music Publishing Co.

 DIFFERENT KIND OF LADY

Autor: Marlon Jackson, Michael Jackson, Sigmund Jackson, Steven Jackson, Tito Jackson

Publicado por: Peacock Music Publishing Co.

 DIRTY DIANA

Álbum: Bad

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 DO WHAT YOU WANT

Autor: Marlon Jackson, Michael Jackson, Sigmund Jackson, Steven Jackson, Tito Jackson

Publicado por: Peacock Music Publishing Co.

 DON'T STOP 'TIL YOU GET ENOUGH

Álbum: Off The Wall

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Miran Publishing, Inc.

 DON'T WALK AWAY

Álbum: Invincible

Autor: Michael Jackson, Teddy Riley, Richard Stites, Reed Vertelney

Publicado por: Chrysalis Songs/Mijac Music/Sony-ATV Songs LLC/Vertelney Music

 DREAMS

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 D'S

Álbum: HIStory - Past, Present and Future, Book 1

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Warner-Tamerlane Publishing Co./Mijac Music

 EARTH SONG

Álbum: HIStory - Past, Present and Future, Book 1

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Warner-Tamerlane Publishing Co./Mijac Music

 EATEN ALIVE

Autor: Barry Gibb, Maurice Gibb, Michael Jackson

Publicado por: Gibb Brothers Music/Mijac Music

 ELIZABETH, I LOVE YOU

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Warner-Tamerlane Publishing Co./Mijac Music

 EVERYBODY

Autor: Tito Jackson, Michael Jackson

Publicado por: Rat Trap Music Publishing/Penny Mac Music/Mijac Music

 FANFARE TRANSITION

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 FEEL IT

Autor: Jim Dyke, Michael Jackson

Publicado por: Siggy Music, Inc./Mijac Music

 FLY AWAY

Álbum: Bad (Special Edition) [Remastered]

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 GET ON THE FLOOR

Álbum: Off The Wall

Autor: Louis Johnson, Michael Jackson

Publicado por: Miran Publishing, Inc./Warner-Tamerlane Publishing Co.

 GHOSTS

Álbum: Blood on the Dance Floor: HIStory in the Mix

Autor: Teddy Riley, Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 GIRL IS MINE, THE (with Paul McCartney)

Álbum: Thriller

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 GIVE IN TO ME

Álbum: Dangerous

Autor: Bill Bottrell, Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 GIVE IT UP

Autor: Randy Jackson, Michael Jackson

Publicado por: Ranjack Music/Mijac Music

 HAPPY BIRTHDAY LISA

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 HEAL THE WORLD

Álbum: Dangerous

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 HEARTBREAKER

Álbum: Invincible

Autor: Mischke Butler, Lashawn Daniels, Norman Gregg, Michael Jackson, Fred Jerkins, Rodney Jerkins

Publicado por: EMI Blackwood Music, Inc./Ensign Music Corp./Fred Jerkins Publishing/Mijac Music/Rodney Jerkins Productions, Inc.

 HEAVEN CAN WAIT

Álbum: Invincible

Autor: Teron Beal, Andra Heard, Michael Jackson, Eritza Laues, K. Quiller, Teddy Riley, Nate Smith

Publicado por: Mijac Music

 HISTORY

Álbum: HIStory - Past, Present and Future, Book 1

Autor: James Harris, Michael Jackson, Terry Lewis

Publicado por: Warner-Tamerlane Publishing Co./Mijac Music

 HURT

Autor: Randy Jackson, Michael Jackson

Publicado por: Ranjack Music/Mijac Music

 I HAVE A DREAM

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 I HAVE THIS DREAM

Autor: Michael Jackson, Carole Bayer Sager

Publicado por: Carole Bayer Sager Music/One Four Three Music/Peermusic Ltd.

 I JUST CAN'T STOP LOVING YOU (with Siedah Garrett)

Álbum: Bad

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 I NEVER HEARD

Autor: Paul Anka, Michael Jackson

Publicado por: Paulanne Music, Inc./Mijac Music/Chrysalis Songs

 I STARTED CRYIN'

Autor: James Harris, Michael Jackson, Terry Lewis, Chante Moore

Publicado por: Chante Seven Publishing/EMI Blackwood Music, Inc./Mijac Music

 IN THE CLOSET

Álbum: Dangerous

Autor: Teddy Riley, Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 INVINCIBLE

Álbum: Invincible

Autor: Lashawn Daniels, Norman Gregg, Michael Jackson, Fred Jerkins, Rodney Jerkins

Publicado por: EMI Blackwood Music, Inc./Ensign Music Corp./Fred Jerkins Publishing/Mijac Music/Rodney Jerkins Productions, Inc.

 IS IT SCARY

Álbum: Blood on the Dance Floor: HIStory in the Mix

Autor: James Harris, Michael Jackson, Terry Lewis

Publicado por: Mijac Music

 JAM

Álbum: Dangerous

Autor: Ivan Moore, Teddy Riley, Bruce Swedien, Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 JOY

Autor: George Clinton, Bootsy Collins, Michael Jackson, Tammy Lucas, Keith Murray, Maceo Parker, Jr., Teddy Riley, Erick Sermon

Publicado por: Bridgeport Music, Inc./Mijac Music/Rubber Band Music, Inc./Universal Songs of Polygram, Inc.

 KEEP ON KEEPING ON

Autor: Jermaine Dupri, Michael Jackson, Lana Moorer

Publicado por: Mijac Music

 KEEP THE FAITH

Álbum: Dangerous

Autor: Glen Ballard, Siedah Garrett, Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 KREETON OVERTURE

Autor: Patrick Leonard, Marty Paich, Jai Winding, Michael Jackson

Publicado por: EMI Blackwood Music, Inc./Johnny Yuma Music/Mijac Music/Orange Jello Music

 LEAVE ME ALONE

Álbum: Bad

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

Prêmiações: Grammy Award for Best Music Video - Short Form - 1989

 LETTER TO MY UNBORN CHILD

Autor: Channette Higgens, Channoah Higgens, Johnny Jackson, Michael Jackson, Tupac Shakur

Publicado por: Mijac Music

 LIBERIAN GIRL

Álbum: Bad

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 LITTLE SUSIE

Álbum: HIStory - Past, Present and Future, Book 1

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Warner-Tamerlane Publishing Co./Mijac Music

 LOST CHILDREN, THE

Álbum: Invincible

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 LOVE NEVER FELT SO GOOD

Autor: Paul Anka, Michael Jackson

Publicado por: Paulanne Music, Inc./Mijac Music

 LOVELY ONE

Autor: Randy Jackson, Michael Jackson

Publicado por: Ranjack Music/Mijac Music

 MEGA MIX

Autor: Michael Jackson

Publicado por: N/A

 MONEY

Álbum: HIStory - Past, Present and Future, Book 1

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Warner-Tamerlane Publishing Co./Mijac Music

 MORPHINE

Álbum: Blood on the Dance Floor: HIStory in the Mix

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 MUSCLES (Diana Ross)

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 NIGHT TIME LOVER

Autor: La Toya Jackson, Michael Jackson

Publicado por: La Toya Music/Miran Publishing, Inc.

 PEACEFUL JOURNEY

Autor: Edward Ferrell, Michael Jackson, Dwight Myers

Publicado por: Mijac Music

 PEOPLE OF THE WORLD

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 PRIVACY

Álbum: Invincible

Autor: Bernard Bell, Lashawn Daniels, Michael Jackson, Fred Jerkins, Rodney Jerkins

Publicado por: EMI Blackwood Music, Inc./Ensign Music Corp./Fred Jerkins Publishing/Mijac Music/Rodney Jerkins Productions, Inc.

 PUSH ME AWAY

Autor: Marlon Jackson, Michael Jackson, Sigmund Jackson, Steven Jackson, Tito Jackson

Publicado por: Peacock Music Publishing Co.

 RAP

Autor: Bill Botell, Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 REMEMBER THE TIME

Álbum: Dangerous

Autor: Bernard Bell, Michael Jackson, Teddy Riley

Publicado por: Mijac Music

 SAY SAY SAY (with Paul McCartney)

Autor: Paul McCartney, Michael Jackson

Publicado por: Warner-Tamerlane Publishing Co./Mijac Music

 SCREAM (with Janet Jackson)

Álbum: HIStory - Past, Present and Future, Book 1

Autor: James Harris, Janet Jackson, Michael Jackson, Terry Lewis

Publicado por: Black Ice Publishing/Mijac Music

Prêmiações: Grammy Award for Best Music Video - Short Form - 1995

 SECRET PASSAGE

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Atmosphere Music/Killer Tracks

 SEVEN BRIGHT NEW STARS

Autor: Danny Brack, Joe Jackson, La Toya Jackson, Michael Jackson, Lionel Richie

Publicado por: N/A

 SHAKE YOUR BODY (DOWN TO THE GROUND)

Autor: Orville Burrell, James Harris, Michael Jackson, Steven Jackson, Terry Lewis

Publicado por: Peacock Music Publishing Co./Mijac Music

 SHE DRIVES ME WILD

Álbum: Dangerous

Autor: Teddy Riley, Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 SLIPPED AWAY

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 SMOOTH CRIMINAL

Álbum: Bad

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 SOLDIER'S ENTRANCE

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 SOMEONE PUT YOUR HAND OUT

Álbum: Michael Jackson: The Ultimate Collection

Autor: Teddy Riley, Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 SPEECHLESS

Álbum: Invincible

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 SPEED DEMON

Álbum: Bad

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 SPLASH WE CAN GET WET, BABE

Autor: Danny Brack, Joe Jackson, Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 STATE OF SHOCK (The Jacksons and Mick Jagger)

Álbum: Victory

Autor: Randy Hansen, Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 STAY

Autor: Bryan Loren, Michael Jackson

Publicado por: Irving Music/Mijac Music/Sony-ATV Songs LLC

 STRANGER IN MOSCOW

Álbum: HIStory - Past, Present and Future, Book 1

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Warner-Tamerlane Publishing Co./Mijac Music

 STREETWALKER

Álbum: Bad (Special Edition) [Remastered]

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 STYLE OF LIFE

Autor: Tito Jackson, Michael Jackson

Publicado por: Peacock Music Publishing Co.

 SUPERFLY SISTER

Álbum: Blood on the Dance Floor: HIStory in the Mix

Autor: Bryan Hudson, Michael Jackson

Publicado por: Sorcerer's Labyrinth Music/Mijac Music

 TABLOID JUNKIE

Álbum: HIStory - Past, Present and Future, Book 1

Autor: James Harris, Michael Jackson, Terry Lewis

Publicado por: Warner-Tamerlane Publishing Co./Mijac Music

 THAT GIRL

Autor: Marlon Jackson, Michael Jackson, Sigmund Jackson, Steven Jackson, Tito Jackson

Publicado por: Peacock Music Publishing Co.

 THAT'S WHAT YOU GET FOR BEING POLITE

Autor: Marlon Jackson, Michael Jackson, Sigmund Jackson, Steven Jackson, Tito Jackson

Publicado por: Peacock Music Publishing Co.

 THE MAN

Autor: Paul McCartney, Michael Jackson

Publicado por: Warner-Tamerlane Publishing Co./Mijac Music

 THEY DON'T CARE ABOUT US

Álbum: HIStory - Past, Present and Future, Book 1

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Warner-Tamerlane Publishing Co./Mijac Music

 THINGS I DO FOR YOU

Autor: Marlon Jackson, Michael Jackson, Sigmund Jackson, Steven Jackson, Tito Jackson

Publicado por: Peacock Music Publishing Co.

 THIS HAD TO BE

Autor: George Johnson, Louis Johnson, Michael Jackson

Publicado por: Miran Publishing, Inc.

 THIS PLACE HOTEL

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 THIS TIME AROUND

Álbum: HIStory - Past, Present and Future, Book 1

Autor: Dallas Austin, Michael Jackson

Publicado por: Warner-Tamerlane Publishing Co./Mijac Music

 THREATENED

Álbum: Invincible

Autor: Lashawn Daniels, Michael Jackson, Fred Jerkins, Rodney Jerkins

Publicado por: EMI Blackwood Music, Inc./Ensign Music Corp./Fred Jerkins Publishing/Mijac Music/Rodney Jerkins Productions, Inc.

 TUBEWAY

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Atmosphere Music/Killer Tracks

 UNBREAKABLE (with The Notorious B.I.G.)

Álbum: Invincible

Autor: Lashawn Daniels, Michael Jackson, Fred Jerkins, Rodney Jerkins, Nora Payne, Robert Smith

Publicado por: Big Bert Music/EMI Blackwood Music, Inc./Ensign Music Corp./Fred Jerkins Publishing/Mijac Music/Rodney Jerkins Productions, Inc./Songs of Windswept Pacific

 VIBRATIONIST

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Atmosphere Music/Killer Tracks

 WALK RIGHT NOW

Autor: Jackie Jackson, Michael Jackson, Randy Jackson

Publicado por: Siggy Music, Inc./Mijac Music/Ranjack Music

 WANNA BE STARTIN' SOMETHIN'

Álbum: Thriller

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 THE WAY YOU MAKE ME FEEL

Álbum: Bad

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 WE ARE THE WORLD

Autor: Lionel Richie, Michael Jackson

Publicado por: Warner-Tamerlane Publishing Co./Mijac Music

Prêmiações: Grammy Award for Song of the Year - 1985

 WHAT MORE CAN I GIVE

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 WHATEVER HAPPENS (with Carlos Santana)

Álbum: Invincible

Autor: Gilbert Cang, Michael Jackson, J. Quay, Teddy Riley, Geoffrey Williams

Publicado por: EMI Blackwood Music, Inc./Mijac Music

 WHO DO U BE

Autor: Ricardo Brown, Michael Jackson

Publicado por: Antraphil Music/Mijac Music/Pubco/Sharon Hill Music

 WHO IS IT

Álbum: Dangerous

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

 WILL YOU BE THERE? (THEME FROM FREE WILLY)

Álbum: Dangerous

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

Prêmiações: MTV Music Award for Best Movie Song - 1994 (FREE WILLY)

 WORK THAT BODY

Autor: Bryan Loren, Michael Jackson

Publicado por: Irving Music/Mijac Music/Sony-ATV Songs LLC

 WORKIN' DAY AND NIGHT

Álbum: Off The Wall

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Miran Publishing, Inc.

 YOU ARE MY LIFE

Álbum: Invincible

Autor: Kenneth "Babyface" Edmonds, Michael Jackson, John McClain, Carole Bayer Sager

Publicado por: All About Me Music/Ecaf Music/Mijac Music/Sony-ATV Songs LLC

 YOU ROCK MY WORLD

Álbum: Invincible

Autor: Lashawn Daniels, Michael Jackson, Red Jerkins, Rodney Jerkins, Nora Payne

Publicado por: EMI Blackwood Music, Inc./Ensign Music Corp./Fred Jerkins Publishing/Mijac Music/Rodney Jerkins Productions, Inc./Generation 3rd Music

 YOU WERE THERE

Autor: Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

Prêmiações: Emmy Nomination for Outstanding Achievement in Music and Lyrics - 1990

 YOU'RE THE ONE

Autor: Buz Kohan, Michael Jackson

Publicado por: Mijac Music

Canções
Michael Jackson